Сан Хуан де лос Лаурелес има више значења:

 Сан Хуан де лос Лаурелес (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хуан де лос Лаурелес, Сан Хуан дел Аламо (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику